Lärchenweg kann stehen für:

 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Lärchenweg (Boxberg), ein Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Schweigern, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg